Lappträsk kan avse:

 Lappträsk – en kommun i östra delen av landskapet Nyland i Finland
 Lappträsks svenska församling – en församling inom Borgå stift i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 Lappträsk, Haparanda kommun – en ort i Norrbottens län
 Lappträsks kyrka – en kyrkobyggnad i Haparanda församling

Se även
 Lappträsket
Stora Lappträsk
Lappträsktjärnen
 Lapinjärvi
Lappajärvi
Lappajärvi sjö